L'épreuve des moins de 70 kg femmes en judo des Jeux olympiques d'été de 2024 a lieu le 31 juillet 2024 à l'Arena Champ-de-Mars à Paris, en France.

Médaillées

Calendrier

Résultats détaillés

Phase finale

Repêchages

Groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Notes et références

Voir aussi

Liens externes  
Le judo sur le site officiel des Jeux olympiques de Paris 2024 

Judo aux Jeux olympiques d'été de 2024